Barfield peut se référer à :

Patronymes 

 Josh Barfield (1982-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Margie Velma Barfield (1932-1984), tueuse en série américaine ;
 Owen Barfield (1898-1997), écrivain et critique britannique.

Toponymes 
 Barfield en Alabama ;
 Barfield en Arkansas ;
 Barfield au Tennessee.
 Barfiel est le nom initial de Naylor, une ville  du comté de Ripley, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers 
 Barfield, entreprise américaine du groupe Sabena technics.